Harry Redknapp (1947-), joueur anglais de football ;
 Jamie Redknapp (1973-), joueur anglais de football ;
 Louise Redknapp (1974-), chanteuse anglaise.